Grieshofer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Grieshofer (* 1960), österreichischer Jazz- und Fusion-Schlagzeuger
 Franz Grieshofer (* 1940), österreichischer Volkskundler